Costanza ima više značenja:
 Costanza, Treviso
 Costanza, Varese